Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2018 проводился в городе Каннын (Республика Корея) с 3 по 10 ноября 2018 года как для мужских, так и для женских команд.

В мужском турнире принимали участие 9 команд, в женском турнире 7 команд (Новая Зеландия и Катар выставили только мужские команды).

В мужском турнире чемпионом стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Китая; третье место заняла сборная Республики Корея, победив в матче за бронзовую медаль сборную Новой Зеландии.

В женском турнире чемпионом стала (в 6-й раз в своей истории) сборная Республики Корея, победив в финале сборная Японии; третье место заняла сборную Китая, победив в матче за бронзовую медаль сборную Гонконга.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром на мужской и женский чемпионаты мира 2019. Прямую квалификацию получали две лучшие мужские и женские команды; команды, занявшие 3-е и 4-е места, получали квалификацию для участия в отборочных турнирах на чемпионаты мира 2019 ().

Официальный хештег чемпионата: #PACC2018 .

Формат турнира 
Команды играют между собой по круговой системе (то есть каждая с каждой) в один круг (женские — в два круга). Занявшие первые четыре места выходят в плей-офф, где играют в полуфиналах (1-я команда с 4-й, 2-я команда с 3-й). Победители полуфиналов разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах играют в утешительном финале за 3-е и 4-е место.

Время начала матчей указано по UTC+9.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «в/с» — вице-скип)

Групповой этап 
Турнирная таблица по итогам группового этапа

 Команды, выходящие в плей-офф

Сессия 3. 4 ноября, 14:00

Сессия 5. 5 ноября, 09:00

Сессия 7. 5 ноября, 19:00

Сессия 9. 6 ноября, 12:00

Сессия 11. 6 ноября, 20:00

Сессия 13. 7 ноября, 14:00

Сессия 15. 8 ноября, 09:00

Плей-офф 

Полуфиналы

8 ноября, 19:00

9 ноября, 14:00

Матч за 3-е место. 10 ноября, 8:30

Финал. 10 ноября, 12:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF
 Видео: плейлист всех полных видеозаписей матчей чемпионата (23 видео) на канале World Curling TV на Youtube

2018
Международные соревнования по кёрлингу в Республике Корея
Международные спортивные соревнования в Канныне
Спорт в Республике Корея в 2018 году
Ноябрь 2018 года